SVF steht für:
 Schweizerischer Verband für Frauenstimmrecht
 Stoicorum Veterum Fragmenta, Sammlung der Fragmente der griechischen Stoiker
 Selbstverteidigung für Frauen
 Serial Vector Format, ein Dateiformat zum Austausch von Boundary-Scan-Testvektoren
 Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder)
 Stressverarbeitungsfragebogen, siehe Stress #Messung von Stress über Fragebögen
 Flugplatz Savè (IATA-Code), beninischer Flughafen

SvF steht für:
 Sjónvarp Føroya, einziger färöischer TV-Sender

Abkürzung